Шах-Ази́зова — фамилия.

Известные носительницы: Казинец-Шах-Азизова, Марина Ивановна (1907—2000) — советская балерина, заслуженная артистка Грузинской ССР.
 Шах-Азизова, Татьяна Константиновна (1937—2015) — советский, российский театральный критик, театровед, доктор искусствоведения; дочь предыдущей.